François Gauer, biologiste français.
 parc Gilbert-Gauer, espace vert situé à Meudon dans les Hauts-de-Seine, en France - nommé en hommage à Gilbert Gauer, ancien maire de la commune de 1971 à 1983.